Görög mitológiai alakok
 Adrasztosz, Meropsz praktikoszi király fia, az Iliászban Trója szövetségese, Agamemnón ölte meg
 Adrasztosz, a trójai Eurüdiké apja, Laomedón nagyapja
 Adrasztosz, Talaosz fia, argoszi király
 Adrasztosz, Polüneikész és Argeia fia, Trója alatt a mükénéi kontingens vezetője
 Adrasztosz, Gordiosz phrüg király fia
 Adrasztos, Héraklész fia
Görög történelmi alakok
 Adrasztosz, Aphrodisziasz fia, 2. századi peripatetikus filozófus
 Adrasztosz, 2–3. századi kommentáríró
 Küzikoszi Adrasztosz, csillagász